Blauenstein steht für:
 Modrý Kameň, Stadt im Okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, Slowakei
 Blauenstein, Siedlung im Heinsberg, Landkreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, siehe Uetterath #Blauenstein

Siehe auch:
 Blaustein (Begriffsklärung)
 Burg Blauenstein
 Blauensteiner